Moora ist der Name für
 Moora (Western Australia), ein Dorf im australischen Bundesstaat Western Australia 
 Moora als Kurzname der Moorleiche des Mädchens aus dem Uchter Moor